Onderdistrict in Indonesië
 Purwanegara (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Purwanegara (plaats), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java